Mercalli pode ser:

 Giuseppe Mercalli, vulcanólogo italiano
 Escala de Mercalli, escala de classificação da intensidade de terremotos

Desambiguação